Delphi Sources (delphisources.ru) — веб-сайт, интернет-проект, посвящённый программированию на языке Delphi.

Описание 

Веб-портал Delphi Sources представляет собой огромную коллекцию исходных кодов (более 1200 примеров) для среды программирования Delphi, библиотек компонентов, а также многочисленные советы и готовые решения задач по программированию. Все исходники разделены на тематические категории, в частности «Базы данных», «Графика/Мультимедиа», «Сети/Интернет», «Система» и «Разное».

Веб-портал оснащён собственным поиском, включает в себя систему FAQ (более 5000 примеров), RSS-ленты на новости сайта и форума, карту сайта, разнообразные статьи (написанные как специалистами в области IT, так и начинающими компьютерщиками), которые могут присылать сами пользователи сайта, а также форму добавления собственного исходника, который после предмодерации администрацией будет включён в каталог.

На сайте существует форум для широкого круга пользователей, который разделён для многочисленные ветки, в числе которых имеются следующие темы, «Программирование», «Базы данных», «Графика и игры», «Компоненты и классы», «Мультимедиа», «Файловая система», «Delphi .NET», «WEB-Программирование» и «Операционные системы Windows/Linux/FreeBSD», «КПК» и множество других.

Вся предоставленная информация на сайте рассчитана как для высококвалифицированных специалистов, так и для простых любителей или начинающих программистов Delphi, которые хотят расширить свои знания и возможности.

Alexa Internet 

 По статистике Alexa Internet на 16 октября 2010 года, сайт Delphi Sources находится на 1801 месте по посещаемости в Белоруссии, 4776 в России и 7859 на Украине.

Примечание

См. также 
 Delphi (среда разработки)
 Delphi (язык программирования)

Ссылки 

 Официальный сайт Delphi Sources

Рунет
Delphi
Интегрированные среды разработки
Объектно-ориентированные языки программирования
Распространение программного обеспечения
Базы данных в Интернете
Сайты, появившиеся в 2004 году